Gelu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Gelu (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare
 Gelu (Timiș), Dorf im Kreis Timiș